Ernst Höfner ist der Name folgender Personen:

* Ernst Höfner (Politiker) (1929–2009), deutscher Politiker (SED)
 Ernst Höfner (Eishockeyspieler) (* 1957), deutscher Eishockeyspieler und -trainer